

Вулиця Грабовського 
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Берегове.
 Вулиця Грабовського — вулиця в смт Біленьке, Донецька область.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Валки.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Грабовського — вулиця в смт Віньківці.
 Вулиця Грабовського — вулиця в селі Грабовське. 
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Довжанськ. 
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Жашків.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Грабовського — вулиця в селищі Зоря.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Ізюм.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Кам'янське.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Грабовського — вулиця в селі Кодня.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Грабовського — вулиця в смт Краснопілля.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Лебедин.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Мостиська.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Охтирка.
 Вулиця Грабовського — вулиця в селі Пологи.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Пустомити.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Судова Вишня.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Грабовського — вулиця в смт Тересва.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Терешки.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Тростянець.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Хрустальний.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Червоноград.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Шахтарськ.
 Вулиця Грабовського — вулиця в місті Яготин.

Вулиці, названі на честь людей